Der Budapest Challenger II 2001 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. September 2001 in Budapest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Budapest